Seilitz steht für:
 Mona Seilitz (1943–2008), schwedische Schauspielerin, Synchronsprecherin und Moderatorin
 Seilitz (Diera-Zehren), Ortsteil der Gemeinde Diera-Zehren, Landkreis Meißen, Sachsen